est un mot anglais signifiant « Départ ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de Partir, film français de Maurice Tourneur sorti en 1931 ;
 , film australien de  sorti en 1986 ;

  (), film japonais de Yōjirō Takita sorti en 2008 ;
  (), film turc d'Ali Y. Akarçeşme sorti en 2011.
 Departure (Départ), film anglais d'Andrew Stegall sorti en 2015.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique formé en 2004.

Album 

 , album de Bernard Fanning sorti le  ;

 , album de Jesse McCartney sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Taio Cruz sorti le .

Voir aussi